Ян Юзеф Фитцке (, 20 января 1909 г., с. Гдув Малопольского воеводства — апрель 1940 г., Катынь) — польский историк, археолог, организатор музейного дела в городе Луцк на Волыни в целом.

Биография 
Ян Юзеф Фитцке родился 20 января 1909 года в с. Гдув Малопольского воеводства (Польша).

В 1929—1933 годах учился в Ягеллонском университете (Краков), изучая древнюю историю.

С 1930 года Фитцке — член Польского Археологического Общества.

После диплома проводил раскопки в Велюньском, Мехувском и Ласкском повятах.

В августе 1936 года Ян Фитцке приезжает работать археологом в Волынский музей в Луцк, а с 1937 года становится его главным хранителем (теперь Волынский краеведческий музей).

В течение 1936—1939 годов молодой археолог проводил регулярные раскопки на значительной территории Волынского воеводства. Самые известные исследования и находки были сделаны в Луцке (в районах Красное, Гнидава, Яровица), где исследовались поселения культуры линейно-ленточной керамики — могильник стжижовской культуры эпохи бронзы. Раскопаны курганы X—XII вв. с захоронениями с сопроводительным материалом (предметы быта, украшения, оружие), в г. Любомле — исследования на древнерусском городище Х-ХІІІ ст.; с. Боратины и с. Шепель — раскопаны курганы эпохи бронзы; в с. Дружкополе и с. Черск — кремационные могильники лужицкой культуры; в с. Берестяны — древнерусские курганы. Фитцке совершил также разведки в поселения и городища в городе Рожище, селах Кульчин, Жидычин, Коршев, Маркостав, Амбуков, Деревянное, Баев, Буяны, Линев, Белосток, Несвич.

Активно принимал участие Ян Фитцке и в работе Волынского отдела Польского краеведческого общества, был причастен к организации музейного дела в Волынском воеводстве (занимался коллекциями музея князей Острожских; собирал материалы, связанные с пребыванием на Волыни Ю. Крашевского; упорядочил нумизматическую коллекцию Волынского музея (издал также каталог монет); способствовал созданию региональных музеев в Дубне и Кременце.

Важное значение имела для молодого исследователя и работа в редакционном комитете ежемесячника «Земля Волынская» — орган Волынского отдела Польского краеведческого общества, который был посвящен культурным и краеведческим проблематикам. Опубликованные здесь статьи
 «Праисторический Любомль»
 «Над Случью»
 «Важные открытия в замке Любарта в Луцке»
и др.

Работу молодого и перспективного исследователя прервала Вторая мировая война. За день до её начала, как подпоручик запаса, Ян Фитцке был призван в Польскую армию. Вместе со своей частью он отбывает в Новый Сонч, а затем в Бережаны.

За несколько дней пехотная часть, в которой служил Ян Фитцке, попадает в плен подразделений Красной Армии. Вместе с тысячами других польских офицеров он оказывается в лагере для военнопленных в Козельске на Смоленщине, откуда написал к родным в Краков в ноябре 1939 г. последнее письмо. В конце апреля 1940 года, во время ликвидации лагеря в Катынском лесу, Ян Фитцке был расстрелян (см. «Катынский расстрел»).

Как отмечает известная исследовательница Анна Кульчицкая-Лецеевич:

Ян Фитцке увековечен на памятной таблице Ягеллонского университета в Кракове. Незавершенные им археологические исследования на территории Волыни были продолжены в советское время и в годы независимости Украины: в Торчине — М. Пелещишиным, в Берестянах — В. Гупало, в Шепле — М. Кучинком, в Луцке — М. Кучинком, Г. Охрименко и О. Златогорским.

Работы 

Важнейшие публикации (волынский период):

 Археологическое наследие Яна Фитцке / Упор. Г. Охрименко, А. Златогорский, Пер. с польского Г. Охрименко, В. Дмитрук, А. Златогорский. — Луцк: Волынская обл. типография, 2005. — 488 с.
 Jan Fitzke. «Z Wołynia 1936—1939» pod red. Andrzeja Gaczoła i ks. Witolda Józefa Kowalowa, Biały Dunajec — Ostróg 2009 (Библиотека «Крик с Волыни» т. 63).
 Badania w Gródku pow. Łuckim // Światowit. Warszawa, 1937. T. XVII;
 Wczesnohistoryczne kurhany w Poddubcach w pow. Łuckim // Wiadomości archeologiczne. Warszawa, 1939. T. XVI;
 Luboml przedhistoryczny // Ziemia Wołyńska. Łuck, 1938. № 8-9;
 Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Torczynie, pow. Łuckim // Sprawozdanie Polskiej Akademii Umiejętności. — Kraków, 1938. — T. XLIII.
 Stanowiska kultury ceramiki wstęgowej na Wołyniu: Odb.: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. Kraków. T. 43: 1938 nr 1.
 Grób ciałopalny nr 86, z Zalewa II: Poznan : [s.n.], 1935 : Odb.: Przegląd Archeologiczny. 1935 t. 5 z. 1.
 Poszukiwania archeologiczne na cmentarzysku łużyckiem w Małej Wsi w pow. wieluńskim (woj. łódzkie): Poznan : [s.n.], 1935 : Odb.: Przegląd Archeologiczny. T. 5 z. 1.
 Poszukiwania archeologiczne w Pobiedniku w pow. miechowskim: Poznan : [s.n.], 1933 : Odb.: Przegląd Archeologiczny. T. 4 z. 3.
 Trzy groby późnolateńskie odkryte na cmentarzysku łużyckiem w Okołowicach, powiat łaski, woj. łódzkie: Poznan : [s.n.], 1935 : Odb.: Przegląd Archeologiczny. T. 5 z. 1.

Ссылки 

 Биография Я. Ю. Фитцке
 Ratna A. Polski archeolog Jan Fitzke będzie miał na Wołyniu tablicę pamiątkową //Kurier Galicyjski. — 2009. — 14-28 lutego
 Andrzej Gaczoł: Związki Krakowa i Łucka na przestrzeni wieków XIX i XX

Археологи Польши
Историки Польши